La Petite Danseuse, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1913 ;
 La Petite Danseuse des rues, titre français du film américain A Dream or Two Ago réalisé par James Kirkwood Sr., sorti en 1916 ;
 La Petite Danseuse de quatorze ans (aussi intitulée Grande Danseuse habillée), une sculpture d'Edgar Degas réalisée entre 1875 et 1880.